Chang Jiang (motorfiets), een motorfiets, ook wel bekend als Black Star
 Black Star (rapgroep), een rapgroep bestaande uit Mos Def en Talib Kweli
 Black Star (parfum), parfum uitgebracht door Avril Lavigne
 Black Star (anarchistische organisatie) is een Griekse anarchistische groep

Zie ook 
 Blackstar, doorverwijspagina